Wilen ou Wilén sont des patronymes et toponymes pouvant désigner:

Patronyme
Barney Wilen (1937-1996), saxophoniste jazz français
Erik Wilén (1898-1982), athlète finlandais en 400 mètres haies
 (1919-2015), résistante britannique en France
Tiina Wilén-Jäppinen (1963-2016), femme politique finlandaise

Toponyme

Wilen, commune du canton de Thurgovie
 Wilen, localité de la commune de Herisau dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures
 Wilen, localité de la commune de Walzenhausen dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures
 Wilen, localité de la commune de Sarnen dans le canton d'Obwald
 Wilen (Gottshaus), localité de la commune suisse de Hauptwil-Gottshaus dans le canton de Thurgovie
 Wilen  bei Herdern, localité de la commune de Herdern dans le canton de Thurgovie
 Wilen bei Neunforn, localité partagée entre les communes de Oberstammheim dans le canton de Zurich et Neunforn dans le canton de Thurgovie
 Wilen bei Wollerau, localité de la commune de Freienbach dans le canton de Schwytz

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme